En France, plusieurs chapelles sont nommés « chapelle des Pénitents blancs ».

France

Auvergne-Rhône-Alpes 
 Ardèche :
 Chapelle des Pénitents blancs, Viviers

 Drôme :
 Chapelle des Pénitents blancs, La Garde-Adhémar

 Haute-Loire :
 Chapelle des Pénitents blancs, Le Puy-en-Velay ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou musée des Pénitents, Tence ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Yssingeaux.

 Isère :
 Chapelle des Pénitents blancs, Crémieu
 Chapelle des Pénitents blancs, Grenoble

Nouvelle-Aquitaine
 Corrèze :
 Chapelle des Pénitents blancs, Corrèze ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Treignac.

 Creuse :
 Chapelle des Pénitents blancs, Felletin.

 Dordogne :
 Chapelle des Pénitents blancs, Sarlat-la-Canéda

 Haute-Vienne :
 Chapelle des Pénitents blancs, Eymoutiers.

 Lot-et-Garonne :
 Chapelle des Pénitents blancs, Cocumont
 Chapelle des Pénitents blancs, Penne-d'Agenais
 Chapelle des Pénitents blancs ou Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Livrade-sur-Lot
 Chapelle des Pénitents blancs, Villeneuve-sur-Lot

Occitanie 
 Aude :
 Chapelle des Pénitents blancs, Narbonne.

 Gard :
 Chapelle des Pénitents blancs, Aigues-Mortes.

 Haute-Garonne :
 Chapelle des Pénitents blancs et l'ensemble de son décor, Toulouse.

 Hérault :
 Chapelle des Pénitents blancs, Aspiran ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Caux ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Frontignan ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Le Pouget ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Poussan ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Lodève ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Montpellier ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Montpeyroux ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Saint-Bauzille-de-la-Sylve.

 Lozère :
 Chapelle des Pénitents blancs, actuel hôtel de ville, Le Malzieu-Ville.

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Alpes-de-Haute-Provence :
 Chapelle des Pénitents blancs ou Saint-Sébastien, Allos ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Colmars ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Mane.

 Alpes-Maritimes :
 Chapelle des Pénitents blancs ou Saint-Bernardin, Antibes ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou du Saint-Esprit, Antibes ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Beuil ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou chapelle Sainte-Catherine, Breil-sur-Roya ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou chapelle Notre-Dame-de-la-Visitation à Piène-Haute, Breil-sur-Roya ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou Saint-Michel, La Brigue ;
 Chapelle des Pénitents blancs d'en-bas, La Brigue ;
 Chapelle des Pénitents blancs d'en-haut, La Brigue ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou Saint-Christophe, Carros ;
 Chapelle des Pénitents blancs de L'Escarène ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Èze ;
 Chapelle des Pénitents blancs, La Tour ;
Chapelle des Pénitents blancs ou Sainte Croix, Lantosque ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou chapelle Saint-Jean, Lucéram ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou de l'Immaculée Conception, Menton ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou Sainte-Croix, Nice ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou chapelle Saint-Joseph, Peille ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou Notre-Dame-des-Douleurs, Peillon ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou Sainte-Marguerite, Saint-Dalmas-le-Selvage ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou Sainte-Croix, Saint-Martin-Vésubie ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou Sainte-Croix, Saint-Paul-de-Vence ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou Saint-Jacques, Saorge ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Sospel ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou de l'Annonciade, Tende ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou de l'Annonciation, Tende ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Utelle ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Vence.

 Bouches-du-Rhône :
 Chapelle des Pénitents blancs, Aix-en-Provence ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou Notre-Dame-de-Pitié, Alleins ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Aubagne ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Grans ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Lambesc ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Lançon-Provence ;
 Chapelle des Pénitents blancs ou Sainte-Estelle, Les Baux-de-Provence ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Marignane ;
 Chapelle des Pénitents blancs du Saint-Esprit, Marseille ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Noves ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Pélissanne.

 Hautes-Alpes :
 Chapelle des Pénitents blancs, musée d'Art Religieux, La Grave ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Saint-Crépin.

 Var :
Chapelle des Pénitents blancs, Bormes-les-Mimosas ;
Chapelle des Pénitents blancs, Entrecasteaux
Chapelle des Pénitents blancs, Pignans ;
Chapelle des Pénitents blancs, Saint-Tropez.

 Vaucluse :
 Chapelle des Pénitents blancs, Apt ;
 Chapelle des Pénitents blancs, dite Notre-Dame de la Principale, Avignon ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Carpentras ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Cucuron ;
 Chapelle des Pénitents blancs, La Tour-d'Aigues ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Mazan ;
 Chapelle des Pénitents blancs, Valréas.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 Chapelle des Pénitents verts
 Chapelle des Pénitents violets
 Confrérie de pénitents
 Contre-Réforme

Notes et références 

~Blancs
~PénitentsBlancs
PéninentsBlancs